Руа́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Руар, Анри (1833—1912) — французский художник.
 Руар, Жан-Мари (род. 1943) — французский писатель, член Французской академии.